Nods puede referirse a:

Nods, comuna francesa situada en Doubs.

Nods, comuna suiza situada en el cantón de Berna.